Wickbold steht für:
 den deutschen Namen des russischen Ortes Otwaschnoje (Kaliningrad)
 mehrere chemische Analysemethoden, siehe Wickbold-Methode

Siehe auch:
 Wigbold